De wereld (Rob de Nijs en Patricia Paay) - single van Rob de Nijs en Patricia Paay
 De wereld (Goldband), een lied van Goldband uit 2020
 De Wereld (monument) - Monument in Den Bosch
 Hotel De Wereld - hotel in Wageningen waar in 1945 de Canadese generaal Charles Foulkes met de Duitse bezettende militairen de overgave van de Duitsers in Nederland overeen kwam